, joueur d'échecs.
 , footballeur.
 Kímonas Zografákis, 1918-2004, résistance crétois.